Ave Maria (Аве Мария) — название более сорока музыкальных произведений, большинство из которых ассоциировано с христианской молитвой «Аве Мария».
 Произведения академической музыки:
  — канон Вольфганга Амадея Моцарта (KV 554, 1788).
  — музыкальное произведение Луиджи Керубини (1816).
 Третья песня Эллен (Ave Maria Шуберта) — музыкальное произведение Франца Шуберта (1825).
 Ave Maria — произведение для 8 голосов Феликса Мендельсона (Op. 23, № 2, 1830).
 Ave Maria — хорал Иоганнеса Брамса (1858).
  — музыкальное произведение Шарля Франсуа Гуно на основе прелюдии Иоганна Себастьяна Баха (1859).
  — мотет Антона Брукнера (1861).
 Ave Maria — дуэт для баритона и органа Антонина Дворжака (Op. 19b, 1877).
 Ave Maria — мотет Камиля Сен-Санса (1880).
 Ave Maria — музыкальное произведение Ференца Листа.
 Ave Maria — духовная песнь Джузеппе Верди из цикла  (1889).
 Ave Maria — ария из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи (1890).
  — музыкальное произведение Жоржа Бизе (WD 134).
  — мотет Игоря Стравинского (1934).
  — мотет для двух хоров Франца Библя на текст молитв Angelus и Ave Maria (1964).
 Ave Maria (Вавилов) — музыкальное произведение Владимира Вавилова (1970), некоторое время приписывавшееся сначала неизвестному композитору, затем — Джулио Каччини.
 Ave Maria Guaraní — саундтрек Эннио Морриконе к фильму «Миссия» (1986).
 Ave Maria — музыкальное произведение Джованни Пьерлуиджи Палестрины.
 Ave Maria — музыкальное произведение Антонио Смарельи.
 Ave Maria — название нескольких музыкальных произведений Михаила Эдуардовича Шпилевского.
 Ave Maria — фортепианный концерт Алемдара Караманова.
 Ave Maria — музыкальное произведение Астора Пьяццоллы.
 Песни:
 Ave Maria Paien — ария Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» (1997).
  — песня Бейонсе (2008).
 Ave Maria — песня группы «Винтаж» (2011).
  — песня немецких рэперов Kollegah & Farid Bang (2017).
 Альбомы:
 Аве Мария — непрофессиональный музыкальный альбом Андрея Губина.
 Ave Maria — альбом певицы Лины Мкртчян (2003).
 Ave Maria — альбом бельгийского проекта Yhdarl, в стиле дроун-метал / фьюнерал-дум-метал / эмбиент (2011).
 Ave Maria – En Plein Air — альбом Тарьи Турунен (2015).
  — альбом польской певицы Марии Пешек (2021).
 Ave Maria — вокальный ансамбль солистов под руководством Марии Арии.

См. также 
 
 Благовещение Пресвятой Богородицы
 Богородица
 Архангел Гавриил
 
 Ave
 
 Maria

Богородица
Песни на латыни
Благовещение
Музыкальные произведения